Opel Bochum bezeichnet die Werke:

 Adam Opel AG Werk Bochum I
 Adam Opel AG Werke Bochum II/III